Катаганы — средневековое монгольское племя, родственное роду Чингис-хана, в период монгольского завоевания и ассимиляции с тюркскими племенами сыграло свою роль в этногенезе современных казахов, киргизов, каракалпаков, узбеков, бурят и др.

Происхождение 

Монгольское племя катаган (хатагины), ведёт своё начало от Буха-Хатаги, старшего сына праматери монголов Алан-гоа. Племя катаган пришло в Мавераннахр вместе с сыном Чингисхана Чагатаем и сыграло огромную роль в политической истории и этногенезе многих современных тюркских народов.

Данные о катаганах встречаются у Рашид ад Дина в одном из его историко-этнографических трудов «Джами ат-таварих», который был написан в XIV в. В этом труде племя упоминается под именем катакин в составе племён нирун-монголов.

Катаганы в составе узбеков 
В источниках имеются сведения, что в середине XVI в., катаганы были в числе известных узбекских племен. Катаганы упоминаются в списках 92 узбекских племен.

Известным выходцем из узбекского племени катаганов был историк XVI века Мухаммед Яр ибн Араб Катаган, написавший на персидском языке произведение «Мусаххир ал-билад» («Покорение стран»). В произведении повествуется история Шейбанидов.

Узбеки-катаганы, поселившиеся в Бухаре, образовали квартал Катаган в городе

По историческим данным, в 40-х гг. XVII в. катаганы были одним из сильных и неустойчивых племен, проживавших в Балхе и, частично, в Кундузе. Во времена Аштарханидов район Балха был выдан катаганам в качестве улуса. В это же время катаганы формируются как сильное политическое объединение. В начале XVII в., в период правления Махмудбия из рода катаган, Балх и Бадахшан стал называться краем катаганов.

Катаганы в составе казахов 

Согласно Тынышпаеву, катаганы составляли основную силу казахского хана, правителя Ташкента, Турсун-хана, который в 1628 году в междоусобной борьбе был разгромлен другим казахским ханом Есимом. После этого некогда многочисленное и могущественное племя катаган разделилось на несколько частей: оставшаяся часть под именем шаншыкылы влилась в состав казахов Старшего жуза, другие части катаганов вошли в состав узбеков, каракалпаков и киргизов.

По сведению Абу-л-Гази-бахадур-хан в «Шаджара-йи турк ва могул» казахи-катаганы были истреблены в 1628 году вместе с убийством Турсун-Мухаммада-хана. Столь легкое уничтожение племени объясняется тем что большая часть этого племени ушла в Кашгарию в конце 16 века, во времена правления в Яркенде Абд ал-Карим-хана, в результате чего оно стало малочисленным и уязвимым. Мигрировавших в Кашгарию катаганов возглавлял Султан Гази-султан, ему ханом Яркенда было пожаловано в союргал управление местностью Каргалык (между Яркендом и Хотаном), в дальнейшем его потомки занимали важные государственные посты, а катаганы ассимилировались среди местных уйгуров.

Из работы Мухамеджана Тынышпаева «Киргиз-казахи в XVII и XVIII веках» (дополнение к «Материалам к истории киргиз-казакского народа»):

В 1627 году историк Абулгазы Богадурхан бежал из Хивы от брата своего Асфендиара и был принят Есымом, проживавшем в гор. Туркестане. Через три месяца после этого туда прибыл другой казахский хан (удельный) Турсун, владевший Ташкентом. Почетного беженца Есым передал Турсуну, с которым Абулгазы и переехал в Ташкент. Далее Абулгазы сообщает, что через два года Есым напал на Турсуна, «убил его и перебил катаганов»

Предания, сохранившиеся среди рода чаншклы Ташкентского уезда, говорят, что некогда их ханом был Турсун, которого убил Есым. После этого большая часть катаганов бежала в Бухару, а оставшиеся стали называться по отделению катаган «чаншклы».

Чокан Валиханов, говоря о Старшем Жузе казахов, отмечает:

катаганы — самый древний народ, проживающий на юге Средней Азии и Казахстана. В начале XVII в. они составляли основную опорную силу правителя Ташкента — Турсун-хана, а в середине XVII в. одна их часть вошла в состав узбекского народа, а другая — в состав казахского племени чанишкли.

См. также 

 Хатагины (буряты)
 Катаганы (узбеки)
 Шанышкылы

Примечания

Литература 
 Рашидиддин. Сборник летописей. М.; Л., 1952. Т. 1—2. Кн. 1—2.
 Абу-л Гази Бахадурхан. Шажарайи турк. Ташкент, 1992.
 Валиханов Ч. Предания и легенды Большой киргиз-кайсацской Орды: Собр. соч. в 5-ти т. Алма-Ата, 1961. Т. 1.
 Аристов Н. А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков большой Орды // Живая старина. Вып. 3, 4. 1894. С. 405.
 Гази Алим. Катаганы из узбекских племен и их язык // Илмий фикр. 1930. № 1.
 Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа. Ташкент, 1925

Тюркские народы
Узбекские племена
Тюркские племена
Казахские племена
Киргизские племена
Этносы монгольского происхождения